Стефан Петков може да се отнася за:
 Стефан Петков (1860 – 1951), български ботаник
 Стефан Петков (1865 – 1928), български революционер
 Стефан Петков (р. 1948), български художник (живописец)

Източници